Верхратский — фамилия; имеет женскую форму Верхратская.
 Верхратский, Иван Григорьевич (1846—1919) — галицкий натуралист, педагог, языковед, писатель, общественный деятель.
 Верхратский, Сергей Аврамович (1894—1988) — советский ученый-медик и писатель.